Libero kan henvise til flere artikler:

Libero (blemærke)
Libero (fodbold)